Bronco steht für:

 ein ungezähmtes Pferd, siehe Mustang (Pferd)
 Bronco (Fernsehserie), US-amerikanische Westernserie (1958–1962)
 Bronco Billy, US-amerikanischer Spielfilm (1980)
 Ford Bronco, US-amerikanischer Geländewagen
 Rockwell OV-10 Bronco, US-amerikanisches Erdkampfflugzeug
 Bronco (Panzer), ein Kettenfahrzeug aus Singapur
Fender Bronco, eine von 1967 bis 1981 von Fender hergestellte E-Gitarre

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bronco (Georgia)
 Bronco (New Mexico)
 Bronco (Texas)

Broncos ist Namensbestandteil folgender Sportvereine:
 Brisbane Broncos, australische Rugby-League-Mannschaft
 Calanda Broncos, Schweizer Footballmannschaft
 Denver Broncos, US-amerikanische Footballmannschaft
 Lethbridge Broncos, kanadische Eishockeymannschaft
 London Broncos, englische Rugby-League-Mannschaft 
 Swift Current Broncos, kanadische Eishockeymannschaft
 Western Michigan Broncos, die Sportteams der Western Michigan University
 WSV Sterzing Broncos, italienische Eishockeymannschaft

Siehe auch:
 Bronkow